Суд Паріса — це один з міфів грецької міфології, пов'язаний з Троянською війною.

Суд Паріса також може стосуватися:

Мистецтво 

 Суд Паріса — мозаїка початку ІІ століття нашої ери, виявлена в Антіохії.
 Суд Паріса — грецька чорнофігурна амфора.
 Суд Паріса (Рубенс) — дві картини авторства Пітера Пауля Рубенса.
 Суд Паріса — картина Енріке Сімоне.
 Суд Паріса — картина Луки Джордано.
 Суд Паріса  — картина Франса Флоріса.
 Суд Паріса  — картина Лукаса Кранаха.
 Суд Паріса — картина Йоахіма Ейтеваля.
 Суд Паріса — картина Огюста Ренуара.
 Суд Паріса — картина Вільяма Конгріва.
 Суд Паріса — картина Сандро Ботічеллі.
 Суд Паріса — картина Ніклауса Мануеля.
 Суд Паріса — триптих Михайла Врубеля.

Література 

 Суд Паріса — поезія Джеймса Бітті.
 Суд Паріса — роман Гора Відаля.
 Суд Паріса: Революційне десятиліття, яке дало світовий імпресіонізм Росса Кінга.

Музика 

 Суд Паріса — балет у хореографії сера Фредеріка Ештона на музику Леннокса Берклі.
 Суд Паріса — оперне лібретто Вільяма Конгрева на музику п'ятьох британських барокових композиторів.

Вино 

 Суд Паріса (вино) — дегустація вин 1976 р., що покращила впізнаваність американських та каліфорнійських вин.